Ослеплённый светом:
 «» — американский телефильм 1980 года.
 «» — британский фильм 2019 года.
 «» — польский телесериал 2018 года.

См. также 
 «Blinded by the Light» — песня Брюса Спрингстина.